Een verkeersweg:
 N908 (België)
 N908 (Nederland), zie Provinciale weg 908

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing